Ambartsumian (ou Ambartsumyan), en arménien: Համբարձումյան, est un patronyme arménien. Il est porté notamment par:
 Armen Ambartsumyan (1978-), footballeur international arménien ;
 David Ambartsumyan, plongeur soviétique ;
 Sergueï Ambartsumian (1922-2018), scientifique arménien ;
 Vyacheslav Ambartsumyan (1940-2008), footballeur soviétique ;
 Viktor Ambartsumian (1908-1996), astronome et astrophysicien arménien.

Patronyme arménien